James Schaafsma (né le  à Chatham-Kent, Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il est aussi néerlandais.

Carrière de joueur 
Après avoir évolué au niveau junior au Canada, il devint professionnel aux Pays-Bas en 2004. Il joua dans ce pays jusqu'en 2006-2007. Il joua ensuite deux saisons en Italie en plus de jouer quelques parties dans la seconde division allemande en 2008-2009. En 2009, il se joint aux Generals de Flint aux États-Unis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Chiefs de Tecumseh ||WOJHL ||53 ||21 ||47 ||68 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Smoke Eaters Geleen ||Eredivisie ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||4 ||5 ||10
|-
|2005-2006 ||Smoke Eaters Geleen ||Eredivisie ||20 ||6 ||16 ||22 ||34 ||4 ||4 ||0 ||4 ||4
|-
|2006-2007 ||Amstel Tijgers Amsterdam ||Eredivisie ||24 ||18 ||13 ||31 ||57 ||5 ||3 ||2 ||5 ||8
|-
|2007-2008 ||HC Fassa ||Série A ||38 ||22 ||25 ||47 ||52 ||8 ||7 ||4 ||11 ||4
|-
|2008-2009 ||REV Bremerhaven ||2. Bundesliga ||25 ||9 ||12 ||21 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||HC Bolzano ||Série A ||14 ||4 ||4 ||8 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Generals de Flint ||LIH ||75 ||30 ||35 ||65 ||109 ||12 ||6 ||8 ||14 ||8
|-
|2010-2011 || HC Gherdeina ||Série A2 ||30 ||18 ||28 || 46|| 36|| 15|| 13|| 9|| 22|| 16
|-
|2011-2012 || HC Gherdeina || Série A2 ||37 ||25 ||31 || 56|| 76|| 16|| 13|| 18|| 31|| 20
|-
|2012-2013 || Americans d'Allen || LCH || 66|| 24|| 23|| 47|| 50||19 ||5 ||7 ||12 ||16
|-
|2012-2013 || Aeros de Houston || LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Americans d'Allen || LCH || 61 || 21 || 34 || 55 || 50 || 17 || 10 || 10 || 20 || 18
|-
| 2014-2015 || Americans d'Allen || ECHL || 72 || 17 || 32 || 49 || 54 || 25 || 4 || 11 || 16 || 12
|-
| 2015-2016 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 70 || 25 || 14 || 39 || 46 || 16 || 3 || 6 || 9 || 16
|-
| 2016-2017 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 53 || 17 || 45 || 62 || 36 || 10 || 5 || 1 || 6 || 6
|-
| 2017-2018 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 48 || 12 || 15 || 27 || 30 || 18 || 5 || 2 || 7 || 10
|-
| 2018-2019 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 67 || 14 || 17 || 31 || 84 || 6 || 0 || 0 || 0 ||	8

Internationales 

|2007 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 3 || 3 || 6 || 10 ||align="left"|
|-
|2008 ||align="left"| Pays-Bas
|align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 4 || 1 || 5 || 6 ||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Pays-Bas
|align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 5 || 2 || 7 || 0 ||align="left"|
|-
|2011 ||align="left"| Pays-Bas
|align="left"| Championnat du monde div. 1 || 4 || 2 || 2 || 4 || 2 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en février 1983
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international néerlandais de hockey sur glace
Joueur des Generals de Flint
Joueur du HC Gherdeina
Joueur du HC Bolzano
Joueur du HC Fassa
Joueur des Americans d'Allen
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Smoke Eaters Geleen
Joueur du REV Bremerhaven
Joueur des Americans d'Allen (LCH)
Joueur des Komets de Fort Wayne